Pferdegeschirr
dient dazu, Pferde als Zugtiere einzuspannen, siehe Geschirr (Zugtier)
bezeichnet in der (provinzial-)römischen Archäologie die Ausrüstung römischer Kavallerieeinheiten für deren Pferde, siehe Pferdegeschirr (römische Militärausrüstung)

Siehe auch: